Ярослав Левків ––– випускник Державної музичної школи І й ІІ ступеня в м. Лігниця та Відділення хорової диригентури Державної музичної консерваторії ім. П. Чайковського в Києві (клас професора, народного артиста України Петриченка Віктора Вікторовича). В Музичній академії ім. Ф. Нововейського в м. Бидґощ захистив докторат з диригентури (2007). Створив два ансамблі: Камерний хор Вроцлавської політехніки «Axion» ZOD в м. Лігниця та Хор ім. Максима Березовського в цьому ж місті, з яким веде художню діяльність. Колишній диригент хору «Полонина» IV Загально-освітнього ліцею в Лігниці, три роки був диригентом Чоловічого хору «Журавлі» (1999–2003). Отримав стипендію Міністра культури Польщі (1998), відзначений «Золотою відзнакою» Вроцлавської політехніки (2009). Під час ІІ Міжнародного фестивалю хорової музики ім. Фелікса Нововейського в м. Барчево (2003) отримав нагороду для найкращого диригента Фестивалю.

Українські хорові диригенти